(1991-), joueur anglais de Rugby à XIII
  (1951-), ancien joueur américain des Chicago White Sox et manager de baseball des ligues mineures
  (1914–1995), joueur de cricket britannique et arbitre international
  (1948-), ancien membre conservateur du Parlement européen
  (1967-), chanteur et guitariste britannique pour The Professionals et The Yo Yos

Voir aussi